«Землеройки-убийцы» () — американский «природный» фильм ужасов 1959 года. Режиссёрский дебют Рэя Келлогга.
Лента находится в общественном достоянии в США.

Сюжет 
Торн Шерман и его друг Грисволд владеют небольшой лодкой, на которой доставляют провиант на уединённый остров. Там занимаются научными исследованиями доктор Марлоу Крэйгис и его ассистент доктор Рэдфорд Бейн. С ними на острове находятся дочь Крэйгиса — Энн, её жених Джерри и слуга Марио. По прибытии Торну и его другу советуют не выходить обратно в море, так как надвигается ураган. Торн принимает приглашение учёных, а Грисволд остаётся у судна.

Выясняется, что в уединении учёные решают проблему мирового голода: они хотят в два раза уменьшить рост людей, чтобы такой человек потреблял, соответственно, в восемь раз меньше пищи. Однако из-за их экспериментов на острове появились землеройки, выросшие до размеров средней собаки. Они быстро съели всех прочих животных на острове и теперь принялись за людей, начав с ничего не подозревающего Грисволда. Затем землеройки нападают на дом учёных, и всем приходится держать осаду в подвале. Также выясняется, что укус такой землеройки смертелен, от их яда погибают Марио и Рэдфорд. В итоге уцелевшие (Джерри решает остаться) пробираются к лодке Торна, смастерив примитивные доспехи. Вскоре Джерри решает также бежать, но по дороге его убивают землеройки. Фильм заканчивается тем, что капитан Торн Шерман, Энн и доктор Марлоу Крэйгис добираются до лодки и уплывают подальше от острова.

В ролях 
 Джеймс Бест — капитан Торн Шерман
 Кен Кёртис — Джерри Фаррел
 Барух Люмет — доктор Марлоу Крэйгис
 Ингрид Гоуде — Энн Крэйгис, дочь доктора Марлоу Крэйгиса
 Гордон Маклендон — доктор Рэдфорд Бейн

 Факты 
 Фильм был показан в составе первого сезона телешоу «Это кино — отстой!» (), и в составе четвёртого сезона телешоу «Театр загадочной науки 3000» (). В этом шоу обсуждались недостатки фильма: скука (первые две трети фильма действие происходит, в основном, в комнате, где персонажи разговаривают друг с другом), сами чудовища (собаки, одетые в костюмы землероек), плохо разбираемая из-за акцента речь персонажей (среди главных героев — актриса-шведка и актёр-еврей).
 Кинокомпания  выпустила на DVD цветную версию фильма, на одном диске с лентой «», увидевшей свет в том же 1959 году.
 Премьерный показ состоялся: в США — 25 июня 1959 (только в Далласе, штат Техас), в Западной Германии — 6 апреля 1962. В Германии фильм вышел под названием Die Nacht der unheimlichen Bestien ().
 Роль доктора Бэйна исполнил Гордон Маклендон. Он же являлся одним из продюсеров фильма. Маклендон на то время был владельцем нескольких радиостанций и кинотеатров в Техасе.
 Фильм находится в общественном достоянии.

 Примечания 

 Ссылки 
 Землеройки-убийцы в Архиве Интернета для свободного просмотра и скачивания
 Обзор фильма на сайте atomicmonsters.com Обзор фильма на сайте badmovies.org Обзор фильма на сайте horror-movies.ru''

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1959 года
Фильмы ужасов о животных
Чёрно-белые фильмы США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 1959 года
Фильмы на английском языке